Cheope (Medjedu) – faraone egiziano 
 Piramide di Cheope – piramide dedicata al faraone
 Cheope – album dei Vallanzaska
 Cheope (Alfredo Rapetti) – paroliere e pittore italiano
 Cheope – quartiere di Piacenza